Влади́мир Дми́триев:
 
 Дмитриев, Владимир Валентинович (1923—1973) — советский композитор.
 
 Дмитриев, Владимир Григорьевич (род. 1944) — директор ЦАГИ, член-корреспондент РАН.
 
 Дмитриев, Владимир Карпович (1868—1913) — экономист, статистик.
 
 Дмитриев, Владимир Сергеевич (1926—2014) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Дмитриев, Владимир Юрьевич (1940—2013) — советский и российский историк кино.